Csiszolatlan gyémánt (Rough Cut), alternatív címe Végén csattan az ostor, 1980-as amerikai akció-filmvígjáték, rendező Burt Reynolds, Lesley-Anne Down, David Niven

 Csiszolatlan gyémánt (Uncut gems), 2019-es amerikai akciófilm, rendezők Benny és Josh Safdie, főszereplők Adam Sandler, Julia Fox